Joseph Walker, Joe Walker
 Joseph Marshall Walker (1784–1856) – amerykański polityk, gubernator Luizjany
 Joseph Walker (1892–1985) – amerykański operator filmowy
 Joseph A. Walker (1921–1966) – amerykański pilot wojskowy i doświadczalny
 Joe Walker (1910–1977) – australijski pisarz
 Joe Walker – brytyjski montażysta filmowy